La transformation peut se définir en règle générale comme suit : « Action ou processus à travers lesquels une chose est modifiée, transformée ou change de forme tout en conservant son identité».

Ce mot comporte de nombreux synonymes (changement, , , , ...) et est employé dans plusieurs domaines :

Société 
 transformation, une forme de fétichisme ;
 Transformation grammaticale, un concept en linguistique théorique ;
 Transformation sociale, une mutation ou une évolution des structures et des acteurs sociaux, pouvant être qualifiée de progrès ;
 en anthropologie structurale (Claude Lévi-Strauss), la transformation désigne une permutation d'éléments et/ou de relations différenciant un même phénomène dans deux sociétés distinctes ; elle a été appliquée par Lévi-Strauss en particulier pour l'étude des mythes.

Sports 
 transformation en sport, un tir au pied entre les poteaux au-dessus de la transversale à la suite d'un essai,

Sciences 
 en théorie ergodique, une transformation T : X  X est une application d'un espace des états (noté ici X) dans lui-même. Si à un instant donné, nous sommes à l'état x, alors T(x) représente l'état à l'instant suivant (en particulier, à un état x donné peuvent correspondre différentes valeurs de T(x)).
 la transformation de données désigne, en informatique, des techniques de conversion de données entre différents formats, pour des imports, exports, etc.
 une transformation de modèles désigne, en ingénierie dirigée par les modèles, un programme de génération automatique de modèles
 une transformation géométrique est en mathématiques une bijection du plan (ou de l'espace) dans lui-même,
 transformation infinitésimale
 la transformation de Fourier désigne en mathématiques une transposition de la théorie des séries de Fourier pour des fonctions non périodiques
 la transformation de Laplace qui, en mathématiques, généralise la transformation de Fourier
 la transformation de Legendre, en mathématiques, permet de passer à une fonction définie par la tangente de la fonction initiale
 une transformation thermodynamique désigne la transformation de la matière au sein d’un système thermodynamique
 une transformation génétique désigne l'introduction d'un ADN ou d'une séquence d'ADN étranger au sein d'une cellule, phénomène fréquent chez les bactéries.
 une transformation numérique ou e-transformation désigne les mutations induites par l'influence des nouvelles technologies du numérique

Industrie, artisanat, agriculture 
 transformation bancaire ou financière
 Dans le secteur de l'agriculture, de l'artisanat, de l'industrie, la transformation désigne les diverses étapes de modification des produits agricoles (animaux, végétaux) ou matières premières (minerais) en transformations prêtes à être consommés/utilisés (par exemple farines animales, viande découpée, plats préparés, métaux, etc.).

Au pluriel, Transformations peut faire référence à :
 Transformations, un film de 1999 produit par Charles Band avec Lina Lanloise (Mirand).

Articles connexes 
 Industrie de transformation